Габриэ́ль Ано́ (; 6 ноября 1889, Аррас — 10 августа 1968, Ванганбур-Анганталь) — французский футболист, игрок сборной Франции, известный спортивный журналист, редактор французских изданий France Football и L’Equipe. Ему принадлежит идея организации общеевропейского турнира по футболу с участием сильнейших клубов.

15 декабря 1954 года Ано опубликовал материал под названием «Предлагаем футбольный кубок Европы». Поводом для публикации стала вышедшая незадолго до этого статья в лондонской Daily Mail. В ней сильнейшим клубом мира на основании побед в товарищеских матчах над венгерским «Гонведом» и советским «Спартаком» был назван английский «Вулверхэмптон Уондерерс». Габриэль Ано задается риторическим вопросом: как бы англичане сыграли с этими командами в Будапеште и Москве? Инициатива Ано получила поддержку других французских изданий — так началась масштабная кампания за проведение общеевропейского турнира.

Ссылки 
 Биография на официальном сайте УЕФА
 Биография на FFF

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Тренеры сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Спортивные журналисты Франции
Основатели футбольных институций